

Alfabet 
 Alfabet, het abc, een verzameling taalsymbolen
 Abc-boekjes, boekjes waarmee vroeger het alfabet werd aangeleerd
 Abecedarium of abc-gedicht, waarvan de regels met de opeenvolgende letters van het alfabet beginnen
 Letterkoekjes of ook wel ABC-koekjes of karolientjes, biscuits voor kleuters om op te eten en het alfabet te oefenen

Kunst, cultuur en media

Radio en televisie 
 American Broadcasting Company, een Amerikaans televisie- en radiobedrijf
 ABC World News, een nieuwsuitzending van dit bedrijf
 Ampie's Broadcasting Corporation Suriname, een Surinaamse radio- en televisiezender
 Australian Broadcasting Corporation, een Australisch televisienetwerk
 Asahi Broadcasting Corporation, een Japans radio- en televisiestation
 ABC Studios, een Amerikaans productiebedrijf van televisieprogramma's

Overige kunst, cultuur en media 
 ABC (album), een album van The Jackson 5 uit 1970
 ABC (band), een Engelse newwaveband
 ABC (dagblad), een Spaans dagblad
 ABC-cabaret, een Nederlands cabaretgezelschap van 1936 tot 1970
 ABC (The Jackson 5), een lied van The Jackson 5 uit 1970
 ABC (Turfy Gang en Mr. Polska), een lied van Turfy Gang en Mr. Polska in samenwerking met La$$a uit 2022
 ABC (tijdschrift), een voormalig Belgisch Nederlandstalig tijdschrift
 ABC Records, Amerikaans platenlabel
 Amsterdams Blazers Collectief, een Nederlands amateurblaasorkest

Sport 
 ABC Futebol Clube, een Braziliaanse voetbalclub
 ABC Amsterdam, een voormalige Nederlandse basketbalclub
 ABC de Patim, een Kaapverdische voetbalclub uit São Filipe
 ABC Championship, een Japans internationaal golftoernooi

Techniek 
 ABC (Aston), een historisch motorfietsmerk
 ABC (Berlijn), een historisch motorfietsmerk
 ABC (Parijs), een historisch motorfietsmerk
 ABC Motors, een voertuigfabrikant uit het Engelse Walton-on-Thames
 ABC-Znel, volgens sommige bronnen de bedrijfsnaam van Kempton (motorfietsmerk)
 Anglo Belgian Corporation, een Belgische fabrikant van dieselmotoren
 ABC (automerk), een Amerikaans automerk
 ABC-klasse, een scheepsklasse van de zeemacht in Nederlands-Indië
 Automatic Brake Control, een automatisch remsysteem van modeltreinen

Wiskunde en informatica 
 ABC-vermoeden, een uitspraak uit de getaltheorie
 Wortelformule, Abc-formule, een formule voor het vinden van oplossingen van een kwadratische vergelijking
 ABC (programmeertaal), een programmeertaal uit het laatste kwart van de 20e eeuw
 ABC (Yet Another BitTorrent Client), een opensourceprogramma om bestanden te delen
 Alcatel Business Communications, een communicatieprotocol van Alcatel-Lucent
 Atanasoff-Berry Computer, een van de eerste elektronische rekentuigen, uit 1937

Organisaties 
 Ad Bos Collectief, een voormalige Nederlandse politieke partij
 Algemene Bedrijfsgroepen Centrale, een Nederlandse voormalige vakbond (1907-1971)
 Advies- en Begeleidingscentrum voor het onderwijs, een Amsterdamse instelling
 ABC-dienst, onderdeel van de Bescherming Bevolking
 ABC-gemeenten, een samenwerkingsorganisatie van religieuze gemeenten
 ABC Learning, voorheen wereldwijd de grootste aanbieder van kinderopvang, na faillissement een Australische non-profitorganisatie
 Agrarische Bank van China, een van de vier grootste banken van China

Locaties 
 ABC-eilanden
ABC-eilanden (Antillen): Aruba, Bonaire en Curaçao
ABC-eilanden (Alaska): Admiralty-eiland, Baranof Island en Chichagof Island
ABC-eilanden (Spanje): Isla de Alborán, Balearen en Canarische Eilanden
 ABC-landen, Argentinië, Brazilië en Chili
 ABC (Hoorn), een straat in de Nederlandse stad Hoorn
 ABC-Kanaal, een kanaal in België
 A.B.C.-straat (Utrecht), een straatje in de Nederlandse stad Utrecht

Diversen 
 Kantonrechtersformule, ABC-formule, richtlijn voor het bepalen van een ontslagvergoeding
 Abc-notatie, een op tekst gebaseerd systeem waarmee muziek genoteerd kan worden
 ABCDE-methode, een richtlijn voor medische noodgevallen
 ABC-wapens, atomaire, biologische en chemische wapens
 Activity-based costing, een manier om inzicht te krijgen in de kosten van een organisatie
 ABC-raster, een tabel op goederenwagens
 ABC-beleid, Nederlands rijksbeleid met normen voor bereikbaarheid per openbaar vervoer
 ABC-analyse, een methode uit de logistiek om een productassortiment te beoordelen
 ABC-transport, in de biologie een vorm van transport van stoffen naar de lichaamscellen
 ABC van RET, terminologie uit de rationeel-emotieve therapie
 ABC-schema, terminologie uit de cognitieve gedragstherapie
 Abacavir, een virusremmend medicijn
 ABC-model, een model van de ontwikkeling van bloeiwijzen
 Zwem-ABC, een Nederlands zwemdiploma (zie aldaar)